Квалификация (отборочный турнир) 20-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин прошла в период с 9 июня 1996 по 9 июля 1997 года. Всего в квалификации приняли участие 19 национальных сборных команд. Было разыграно 7 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Чехия (страна-организатор), Нидерланды, Хорватия, Россия, Германия (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Греция, Израиль, Испания, Италия, Латвия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Швейцария, Югославия.

Первый раунд

Группа А 
14.12.1996—24.05.1997

 1996 г.
 14 декабря: Бельгия — Австрия 0:3 (16:17, 16:17, 6:15).
 21 декабря: Австрия — Бельгия 3:0 (15:12, 15:8, 15:6).

 1997 г.
 3 мая: Болгария — Австрия 3:0 (15:2, 15:1, 15:2).
 10 мая: Болгария — Бельгия 3:0 (15:9, 15:2, 15:8).
 17 мая: Австрия — Болгария 1:3 (15:10, 4:15, 3:15, 1:15).
 24 мая: Бельгия — Болгария 0:3 (3:15, 2:15, 8:15).

Группа В 
27.10—28.12.1996

 1996 г.
 27 октября: Италия — Турция 3:0 (15:12, 15:10, 15:6).
 20 ноября: Турция — Италия 3:2 (9:15, 15:12, 8:15, 15:6, 15:11).
 27 ноября: Италия — Израиль 3:0 (15:6, 15:9, 15:2).
 14 декабря: Израиль — Турция 0:3 (12:15, 5:15, 2:15).
 21 декабря: Турция — Израиль 3:0 (15:8, 15:5, 15:4).
 28 декабря: Израиль — Италия 0:3 (5:15, 9:15, 9:15).

Группа С 
3—31.05.1997

 1997 г.
 3 мая: Латвия — Испания 3:0 (15:2, 15:9, 15:9).
 7 мая: Греция — Испания 3:0 (15:5, 15:4, 15:5).
 8 мая: Украина — Латвия 3:0 (15:8, 15:4, 15:6).
 11 мая: Испания — Греция 0:3 (5:15, 9:15, 6:15).
 14 мая: Испания — Украина 1:3 (14:16, 15:10, 11:15, 11:15).
 17 мая: Украина — Испания 3:0 (15:10, 15:3, 15:9); Греция — Латвия 3:2 (15:9, 8:15, 15:11, 9:15, 15:7).
 21 мая: Украина — Греция 3:0 (15:9, 15:5, 15:3); Испания — Латвия 0:3 (9:15, 15:17, 4:15).
 25 мая: Греция — Украина 0:3 (13:15, 7:15, 10:15).
 28 мая: Латвия — Греция 3:1 (11:15, 15:11, 15:7, 15:4).
 31 мая: Латвия — Украина 2:3 (8:15, 15:12, 15:10, 2:15, 12:15).

Группа D 
9.06.1996—21.05.1997

 1996 г.
 9 июня: Югославия — Румыния 1:3 (6:15, 7:15, 15:13, 13:15).
 7 сентября: Румыния — Белоруссия 3:0 (15:11, 15:9, 15:2).
 14 сентября: Франция — Югославия 3:0 (15:9, 15:7, 15:4).
 21 сентября: Белоруссия — Румыния 3:0 (15:8, 15:1, 15:11); Югославия — Франция 0:3 (11:15, 3:15, 4:16).
 28 сентября: Белоруссия — Франция 3:1 (17:15, 10:15, 15:2, 15:11); Румыния — Югославия 3:0 (15:2, 15:1, 15:6).
 4 октября: Франция — Белоруссия 0:3 (12:15, 9:15, 13:15).
 23 ноября: Румыния — Франция 2:3 (15:6, 12:15, 15:10, 13:15, 14:16).

 1997 г.
 10 мая: Югославия — Белоруссия 2:3 (7615, 15:7, 11:15, 15:8, 11:15).
 14 мая: Франция — Румыния 2:3 (15:5, 15:8, 9:15, 11:15, 11:15).
 21 мая: Белоруссия — Югославия 3:0 (15:8, 15:7, 15:10).

Группа Е 
28.09.1996—31.05.1997

 1996 г.
 28 сентября: Польша - Португалия 3:0 (15:3, 15:1, 15:9).
 21 декабря: Швейцария - Финляндия 3:0 (15:12, 15:7, 15:11).

 1997 г.
 13 апреля: Финляндия — Швейцария 1:3 (11:15, 15:9, 13:15, 5:15).
 19 апреля: Португалия — Финляндия 3:1 (16:17, 15:11, 16:14, 15:5).
 27 апреля: Швейцария — Португалия 3:0 (15:3, 15:12, 15:2).
 3 мая: Финляндия — Польша 0:3 (5:15, 7:15, 7:15).
 10 мая: Португалия — Польша 0:3 (9:15, 5:15, 8:15).
 17 мая: Швейцария — Польша 0:3 (3:15, 10:15, 5:15); Финляндия — Португалия 2:3 (15:7, 11:15, 8:15, 15:11, 12:15).
 24 мая: Польша — Финляндия 3:1 (15:3, 15:3, 11:15, 15:7); Португалия — Швейцария 2:3 (15:3, 11:15, 10:15, 15:6, 8:15).
 31 мая: Польша — Швейцария 3:0 (15:3, 15:3, 15:10).

Итоги 
По итогам первого раунда квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1997 года получили победители групп — Болгария, Италия, Украина, Белоруссия, Польша. 

Команды, занявшие в группах вторые места (Австрия, Турция, Латвия, Румыния, Швейцария), продолжили борьбу за две вакантные путёвки во втором раунде квалификации, где к ним присоединилась Словакия (страна-организатор второго раунда).

Второй раунд 
1—9.07.1997. Нитра (Словакия).

Групповая стадия 

 1 июля: Турция — Румыния 3:1 (4:15, 15:11, 15:11, 15:9); Словакия — Австрия 3:0 (15:3, 15:0, 15:3); Латвия — Швейцария 3:0 (15:4, 15:3, 15:7).
 2 июля: Словакия — Турция 3:1 (15:13, 15:7, 7:15, 15:8); Латвия — Румыния 3:2 (14:16, 9:15, 15:0, 15:8, 15:9); Швейцария — Австрия 3:0 (15:8, 15:10, 15:4).
 3 июля: Латвия — Турция 3:2 (12:15, 15:10, 15:12, 8:15, 15:9); Румыния — Австрия 3:0 (15:3, 15:2, 15:5); Швейцария — Словакия 3:1 (15:9, 15:12, 10:15, 16:14).
 5 июля: Латвия — Австрия 3:0 (15:3, 15:1, 15:6); Румыния — Словакия 3:1 (15:12, 15:4, 10:15, 15:9); Турция — Швейцария 3:1 (15:8, 15:9, 12:15, 15:10).
 6 июля: Латвия — Словакия 3:2 (15:12, 12:15, 7:15, 15:6, 15:11); Турция — Австрия 3:0 (15:2, 15:4, 15:3); Румыния — Швейцария 3:1 (15:8, 15:6, 14:16, 16:14).

Плей-офф 
 Полуфинал. 8 июля. 
 Латвия — Словакия 3:0 (15:5, 15:9, 15:5); Румыния — Турция 3:1 (15:13, 6:15, 16:14, 15:8).
 Матч за 3-е место. 9 июля. 
 Словакия — Турция 3:1 (15:4, 15:13, 8:15, 16:14).
 Финал. 9 июля. 
 Румыния — Латвия 3:0 (15:12, 15:4, 15:6).

Итоги 
По итогам второго раунда квалификационного турнира две вакантные путёвки на чемпионат Европы-1997 выиграли две лучшие команды — Румыния и Латвия.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Архив волейбольных результатов на сайте www.cev.lu

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1996 год в волейболе
1997 год в волейболе
Волейбол